Publi Sili Nerva (cònsol 20 aC), cònsol el 20 aC 
 Publi Sili Nerva (cònsol any 28), cònsol l'any 28